Гражда́нская платфо́рма:
 Гражданская платформа — польская либерально-консервативная политическая партия, основана в 2001 году.
 Гражданская платформа — российская политическая партия, созданная в июне 2012 года.
 См. также 
 Гражданская (платформа)